John Bennett (1658–1723) – angielski prawnik i polityk, parlamentarzysta z Morpeth
 John Bennett (1735–1784) – angielski kompozytor
 John Bennett (1865–1956) – amerykański pisarz
 John Bennett (1928–2005) – amerykański aktor
 John Bennett (ur. 1930) – amerykański lekkoatleta
 John Arthur Bennett (1935–1961) – amerykański żołnierz

Zobacz też 
 John Bennet (1575-1614) – angielski kompozytor
 John Bennett (hokeista na trawie) – angielski hokeista na trawie